Cuthred puede hacer referencia a:

 Cuthred Cwichelming († 661), rey de los Gewissæ (648-661), hijo de Cwichelm de Wessex.
 Cuthred de Wessex († 756), rey de Wessex (740-756).
 Cuthred de Kent († 807), rey de Kent (798-807).

Otros 
 MV Cuthred, ferry de la isla de Wight (1969-1990)